Вёшенское сельское поселение — муниципальное образование в Шолоховском районе Ростовской области. Административный центр поселения — станица Вёшенская.

Административное устройство 
В состав Вёшенского сельского поселения входят:
 станица Вёшенская
 хутор Андроповский
 станица Еланская
 хутор Краснояровский
 хутор Лебяженский
 хутор Пигаревский
 хутор Солонцовский

Население

См. также 
 Административное деление Ростовской области
 Населённые пункты Ростовской области

Примечания

Ссылки 
 Сайт станицы Вешенской «Вёшенский базар» — для вёшенцев и о Вёшенской

Сельские поселения Ростовской области
Муниципальные образования Шолоховского района